Il existe un nom de famille usité dans plusieurs pays de l’ancienne Union soviétique écrit  Савченко en alphabet cyrillique, transcrit Savčenko dans la norme ISO 9 et Savtchenko en langue française. 

 Boris Savtchenko, un joueur d'échecs russe né le  à Leningrad ;
 Igor Savtchenko ou Igor Andreevitch Savtchenko () un réalisateur, scénariste et acteur soviétique, né à Vinnitsa (Ukraine) le  et décédé le  à Moscou ;
 Nadia Savtchenko ou Nadiya Viktorivna Savtchenko (en anglais Nadiya Viktorivna Savchenko) (en ukrainien, Надія Вікторівна Савченко, née le  à Kiev), un officier (lieutenant) de l'armée ukrainienne, choisie pour être tête de liste du parti de Ioulia Tymochenko, Union panukrainienne « Patrie », lors des élections du 26 octobre 2014 ;
 Stanislav Savtchenko, un joueur d'échecs ukrainien né en 1967 ;
 Valentin Savtchenko, un peintre, sculpteur et photographe russe né le  à Rostov-sur-le-Don, en RSFS de Russie (Union soviétique) et installé en France depuis 1989 ;
 Yekaterina Savtchenko (en anglais : Yekaterina Savchenko) (née Aleksandrova, en russe Савченко Александрова Екатерина Александровна, le ), une athlète russe, spécialiste du saut en hauteur.

Variantes 
  (transcription anglaise)
 Sawtschenko (transcription allemande)

Patronyme slave